Navi kan syfta på:
Navi, Estland, by i Võru kommun i landskapet Võrumaa 
Na'vi (språk),  ett konstgjort språk i science fiction-filmen Avatar från 2009